Чепанг — народ, проживающий на территории Непала. Большая часть проживает в долинах рек Лотхар-Кхола и Мале-Кхола, а также на склонах горного хребта Махабхарат. Отдельные группы представителей народа чепанг населяют территорию в южной части Непала, к северу от реки Рапти. По данным на конец 90-х годов, численность народа составляла 30 тыс. человек.

Литература 
 Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999.

Народы Непала